La Ligue 1 2019-2020 è stata l'82ª edizione della massima serie del campionato francese di calcio, iniziata il 9 agosto 2019 e conclusa anticipatamente il 30 aprile 2020 a causa della pandemia di COVID-19 in Francia.

Il  ha vinto il campionato per la nona volta. I parigini, al loro terzo titolo consecutivo, eguagliano l' al secondo posto dell'albo d'oro.

Capocannonieri del torneo sono stati Wissam Ben Yedder () e Kylian Mbappé () con 18 reti a testa.

Stagione

Novità
A sostituire le retrocesse  e  sono le neopromosse  e . Il  ha mantenuto la categoria in seguito alla vittoria dello spareggio contro il .

Formula 
Le venti squadre partecipanti si sfidano in un torneo organizzato in partite di andata e ritorno per un totale di 38 incontri per ogni squadra. A ogni partita sono assegnati 3 punti alla squadra vincitrice e 0 punti alla squadra sconfitta, 1 punto a ciascuna squadra in caso di pareggio.

Le squadre qualificate alle coppe europee sono sei. Le prime tre squadre in classifica sono ammesse alla UEFA Champions League 2020-2021, con le prime due qualificate alla fase a gironi e la terza al terzo turno preliminare (percorso piazzate). La quarta classificata e la vincitrice della Coupe de France 2019-2020 si qualificano alla fase a gironi di UEFA Europa League 2020-2021, mentre la vincitrice della Coupe de la Ligue 2019-2020 è ammessa al secondo turno preliminare. Qualora la vincitrice della Coupe de France sia già ammessa alla Champions League, il posto europeo della coppa viene attribuito alla quinta classificata in campionato. Analogamente si procede nel caso in cui la vincitrice di Coupe de la Ligue sia già qualificata alla Champions League, con il sesto posto che qualifica per l'Europa League.

Le ultime due squadre in classifica sono retrocesse in Ligue 2 (seconda serie del campionato francese). La terzultima classificata disputa invece uno spareggio contro la vincitrice dei play-off di Ligue 2 per stabilire chi giocherà nella massima divisione la stagione successiva.

Calciomercato

Sessione estiva 

I campioni in carica del Paris Saint-Germain conducono una campagna di rafforzamento in tutti i reparti. I nuovi portieri sono il costaricense Navas e lo spagnolo Sergio Rico, mentre in difesa dal  arriva Diallo. Diversi i volti nuovi a centrocampo: Gueye, Herrera e Sarabia. L'ultimo giorno di mercato è segnato dall'arrivo a Parigi del centravanti argentino Icardi, in rotta di collisione con l'.

Il Lilla puntella l'organico della precedente stagione, chiusa con il sorprendente secondo posto in campionato, ingaggiando il centrocampista portoghese Renato Sanches e il promettente attaccante nigeriano Osimhen. L'Olympique Lione rafforza il reparto arretrato con il maliano Youssouf Koné, arrivato dal Lilla assieme al centrocampista brasiliano Thiago Mendes, e con il danese Andersen dalla . A centrocampo sono acquistati Reine-Adélaïde dall'Angers e il brasiliano Jean Lucas dal . Il Saint-Étienne conduce un mercato sottotraccia, arruolando l'ala franco-gabonese Bouanga dal Nîmes e il fantasista Boudebouz dal . Il Rennes, reduce dalla conquista della Coppa di Francia, ingaggia a parametro zero l'esperto difensore Morel e l'attaccante esterno portoghese Raphinha l'ultimo giorno di mercato. Lo Strasburgo, detentore della Coupe de la Ligue, preleva il difensore Djiku dal retrocesso .

Reduce da una salvezza molto sofferta, il Monaco conduce una dispendiosa campagna acquisti. Dal Montpellier arrivano il portiere Lecomte e il terzino Aguilar. A centrocampo tornano Bakayoko e Adrien Silva, entrambi con la formula del prestito. L'attacco è oggetto degli investimenti maggiori, concretizzati dagli arrivi di Ben Yedder dal  e Slimani dal . Il Montpellier rimpiazza tra i pali Lecomte con l'argentino Rulli.

Sessione invernale 
L'Olympique Lione acquista i centrocampisti brasiliani Guimarães dall' e Camilo dal , mentre per l'attacco preleva Toko Ekambi in prestito con diritto di riscatto dal . Il Lilla ingaggia a parametro zero l'argentino Gaitán. Il Monaco si rinforza con il difensore Marcelin dall' e i centrocampisti Tchouaméni dal Bordeaux e Fofana dallo Strasburgo.

Avvenimenti

Girone di andata 
Il Paris Saint-Germain cade alla seconda giornata, sconfitto dal  che quindici giorni prima i Campioni di Francia avevano battuto in Supercoppa. I Diavoli Rossi di Stéphan si ritrovano al comando solitario al terzo turno. Costretto a far fronte a diversi infortuni, il Paris Saint-Germain si aggrappa a Neymar, rimasto a Parigi nonostante la volontà chiaramente espressa in estate di andarsene. Platealmente contestato dai propri tifosi, il brasiliano firma due vittorie contro Strasburgo e Olympique Lione che consentono ai parigini di andare in testa alla classifica. Alle spalle di un Paris Saint-Germain irraggiungibile nonostante le tre sconfitte rimediate nelle prime dodici giornate, record negativo da quando il club è sotto la proprietà qatariota, si staglia l'Olympique Marsiglia. I marsigliesi, guidati dal portoghese Villas-Boas e reduci da diversi campionati anonimi, raggiungono il secondo posto alla tredicesima giornata grazie alla vittoria nel big match contro i rivali dell'Olympique Lione. Si confermano ad alti livelli il Lilla, trascinato dai gol del nuovo bomber nigeriano Osimhen, e il Rennes.

L'Olympique Lione è protagonista di un incoraggiante avvio, aggiudicandosi le prime due partite e mettendo in mostra un gioco apparso convincente. Gli uomini di Sylvinho entrano però in crisi di risultati, raccogliendo appena 3 punti nelle successive sette giornate che costano la panchina al brasiliano, sostituito dopo la sconfitta nel derby contro il Saint-Étienne da Rudi Garcia. Dopo una partenza a rilento che ha ricordato le difficoltà vissute la stagione precedente, il Monaco risale la china fino a chiudere il girone d'andata in settima posizione. Il Saint-Étienne esonera Printant all'ottava giornata, sostituendolo con Puel che assume il doppio incarico di allenatore e direttore generale. In fondo alla classifica il Tolosa, che ha tentato di invertire la rotta chiamando in panchina Kombouaré, e il Nîmes, incapace di ripetere il nono posto della stagione precedente.

Girone di ritorno 
All'inizio del girone di ritorno, il Paris Saint-Germain infila una striscia di risultati utili, che gli permette di allungare in testa alla classifica. Il 13 marzo la LFP decreta la sospensione sine die del campionato a causa della pandemia di COVID-19 in Francia. Il 28 aprile successivo il primo ministro francese Édouard Philippe annuncia che le attività sportive sarebbero rimaste vietate fino a settembre; lo stesso giorno la Federazione calcistica della Francia (FFF) e la Ligue de Football Professionnel (LFP) comunicano di aver preso atto delle decisioni del governo francese. Due giorni dopo la LPF annuncia la conclusione anticipata del torneo, assegnando il titolo al Paris Saint-Germain; inoltre, vengono decretate la retrocessione di Amiens e Tolosa in Ligue 2 e la cancellazione degli spareggi con la divisione inferiore. Il 9 giugno 2020 il Consiglio di Stato ha convalidato l'interruzione definitiva del torneo, ma ha sospeso le retrocessioni di Amiens e Tolosa. Tuttavia l'Assemblea Generale della LFP il 23 giugno ha votato per mantenere il formato a 20 squadre e ha quindi confermato le due retrocessioni.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
L'Olympique Lione sceglie il brasiliano Sylvinho come sostituto del dimissionario Génésio. L'Olympique Marsiglia, costretto a cambiare in seguito all'addio di Garcia, affida la panchina al portoghese André Villas-Boas. Il Saint-Étienne punta sull'ex tecnico del Montpellier Ghislain Printant. L'Amiens ingaggia lo sloveno Luka Elsner, mentre il Digione promuove a tecnico principale Stéphane Jobard. Nuovi allenatori anche per le due neopromosse Metz e Brest, le quali ingaggiano rispettivamente Vincent Hognon e Olivier Dall'Oglio. A una settimana dall'inizio del campionato, Vahid Halilhodžić rassegna le dimissioni dalla panchina del Nantes, venendo sostituito pochi giorni dopo da Christian Gourcuff.

Classifica finale 
Nota: a seguito della conclusione anticipata del torneo, la classifica tiene conto della media punti per partite disputate.

Legenda:
      Campione di Francia e ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2020-2021.
      Ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2020-2021.
      Ammessa al terzo turno di qualificazione (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2020-2021.
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2020-2021.
      Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021
      Retrocesse in Ligue 2 2020-2021.

Note:
 Tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.

 In caso di parità di media punti, la graduatoria dei club ex aequo, viene determinata secondo i seguenti criteri:

 * Classifica avulsa
 * Punti conquistati negli scontri diretti
 * Differenza reti negli scontri diretti
 * Reti totali realizzate negli scontri diretti
 * Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti
 * Differenza reti generale
 * Reti realizzate in generale
 * Reti realizzate in trasferta in generale
 * Maggior numero di reti realizzate in una partita di campionato
 * Miglior piazzamento nel Classement du fair-play (un punto per calciatore ammonito; tre punti per calciatore espulso).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Paris Saint-Germain (22)
 Minor numero di sconfitte: Paris Saint-Germain (3)
 Migliore attacco: Paris Saint-Germain (75 gol fatti)
 Miglior difesa: Paris Saint-Germain, Rennes (24 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Paris Saint-Germain (+51)
 Maggior numero di pareggi: Stade Reims (11)
 Minor numero di pareggi: Paris Saint-Germain (2)
 Maggior numero di sconfitte: Tolosa (21)
 Minor numero di vittorie: Tolosa (3)
 Peggiore attacco: Tolosa (22 gol fatti)
 Peggior difesa: Tolosa (58 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Tolosa (-36) 
 Miglior serie positiva: Olympique Marsiglia (14 risultati utili)
 Peggior serie negativa: Tolosa (11 sconfitte)

Partite
 Partita con più gol (8): Amiens-Paris Saint-Germain 4-4, 15 febbraio 2020.
 Maggiore scarto di gol (6): Olympique Lione-Angers 6-0, 16 agosto 2019; Bordeaux-Nîmes 6-0, 3 dicembre 2019
 Maggior numero di reti in una giornata: 35 gol nella 17ª e 19ª giornata;
 Maggior numero di espulsioni: 3 in Nîmes-Nizza del 17 agosto 2019.

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori 
La media spettatori della Ligue 1 2019-2020 è stata di  spettatori.

Arbitri 
Di seguito è indicata, in ordine alfabetico, la lista dei 23 arbitri che presero parte alla Ligue 1 2019-2020. Tra parentesi è riportato il numero degli incontri diretti.

Lo svizzero Bieri ha diretto la partita della quattordicesima giornata tra Amiens e Strasburgo.

 Karim Abed (13)
 Benoît Bastien (12)
 Florent Batta (12)
 Hakim Ben El Hadj (15)
 Alain Bieri (1)
 Jérôme Brisard (14)
 Ruddy Buquet (16)
 Willy Delajod (14)
 Amaury Delerue (14)
 Stéphanie Frappart (11)
 Antony Gautier (16)
 Johan Hamel (13)

 Thomas Leonard (12)
 Mikael Lesage (13)
 François Letexier (13)
 Jérôme Miguelgorry (4)
 Benoît Millot (10)
 Jérémie Pignard (12)
 Frank Schneider (14)
 Jérémy Stinat (12)
 Olivier Thual (10)
 Clément Turpin (12)
 Eric Wattellier (13)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
Ligue 1